Roy O. Disney (1893-1971) – fratello maggiore di Walt Disney
 Roy E. Disney (1930-2009) – figlio di Roy O. Disney